Olszanica est le nom des localités polonaises suivantes :
 Olszanica, gmina du powiat de Lesko, dans la voïvodie des Basses-Carpates ;
 Olszanica, village et siège de cette gmina ;
 Olszanica, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Olszanica, village de la voïvodie de Podlachie ;
 Olszanica, village de la voïvodie de Poméranie.